Eugène-Victorin Chichou, né le  à Bivilliers (Orne) et mort le  à Exmes (Orne), est un botaniste français.

Biographie 

Fils d'un maréchal-ferrant, il est ordonné prêtre le , et aussitôt nommé professeur d'abord au séminaire de Sées, puis 9 ans plus tard à celui de La Ferté-Macé le . À partir du . il devient curé-doyen d’Exmes et le restera jusqu'à sa mort.

L’abbé Chichou a étudié avec beaucoup de soin la végétation des environs de Sées, et fut plusieurs fois cité dans la Flore de Normandie ().

Il a introduit au  séminaire de Sées l’étude des sciences naturelles, et y créa un musée de zoologie et un jardin botanique, aujourd'hui disparus, qui renfermait près de 1200 plantes collectées dans toute la Normandie.

Chichou écrivit des Éléments de zoologie et de botanique longtemps demeurés classiques.

Œuvre 
 Cours élémentaire de Géographie, in-18, 560 p., Paris, Poussielgue, 1863 (), 1878 () ;
 Petite Géographie moderne, in-18, 160 p., ibid, 1866 (), 1881 () ;
 Lexitomie. Epitome Historiae sacrae préparé d'après la méthode lexitomique, in-18, 95 p., Paris, veuve Poussielgue-Rusand. Ouvrage publié sous le pseudonyme de E. Chateney ;
 Histoire naturelle. Zoologie : I. Anatomie et Physiologie, in-18, 146 p., Paris, Poussielgue, 1898 (), 1881 () ;
 Histoire naturelle. Zoologie : II. Classification, in-18, 296 p. et 29 p. de suppléments, ibid, 1870 (), 1878 () ;
 Histoire naturelle. Botanique, in-18, 235 p., ibid, 1873 (), 1879 ().

Sources
 J. Appert et De Contades, Bibliographie du canton de la Ferté-Macé, 1882, 27 ;
 Noémi-Noire Oursel, Nouvelle bibliographie normande, 1886 ;
 Vicomte Du Motey, Notice sur M. l’abbé Chichou, L’Indépendant de l’Orne, Alençon,  ;
 Abbé Guesdon, Discours prononcé aux obsèques de M. l'abbé Chichou, Semaine catholique de Sées,  ;
 Arthur-Louis Letacq, Notice bibliographique sur M. l’abbé Chichou, curé-doyen d’Exmes, auteur d’Éléments d'histoire Naturelle, Bellême, imprimerie Levayer, 1905, in-8, 6 Extrait du Bulletin de la Société percheronne d’histoire et d’archéologie.
 Société des amis des sciences naturelles, Bulletin de la Société des amis des sciences naturelles de Rouen, 43-44, Lecerf fils, Rouen, 123-4.

Notes et références 

Botaniste français
Prêtre catholique français du XIXe siècle
Religieux normand
Naissance en avril 1828
Naissance dans l'Orne
Décès en juillet 1904
Décès dans l'Orne
Décès à 76 ans